Касаткін Борис Сергійович — український радянський вчений у галузі матеріалознавства і зварювання.
 Касаткін Іван Дмитрович — єпископ Російської Православної Церкви, місіонер, засновник Японської Православної Церкви.
 Касаткін Микола Олексійович — російський живописець.
Касаткіна
 Касаткіна Дарія Сергіївна — російська тенісистка.
 Касаткіна Людмила Іванівна — російська актриса. 

Російські прізвища